Laurence Allard est une journaliste française. Elle est la fille de Jean Allard, qui a été le PDG de Paris Normandie.

Après avoir été rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Figaro-Patrimoine, Laurence Allard est entrée à l'hebdomadaire Le Point où elle s'occupe du secteur économique en général, et du domaine de l'immobilier en particulier.

Journaliste française du XXe siècle
Journaliste française du XXIe siècle
Journaliste économique
Collaborateur du Point
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)